Алима:
 Алима (имя) — арабское женское имя, в переводе с арабского означает «знающая», «сведущая», «учёная».
 Алима (река) (иначе Альима) — река в Африке, правый приток Нижнего Конго.

См. также 
 Алим (значения)